

Cinema 
 Santiago – film del 1956 di Gordon Douglas con Alan Ladd
 Santiago – film documentario del 2007 di João Moreira Salles

Geografia

Argentina 
 Santiago del Estero – città dell'Argentina
 Provincia di Santiago del Estero – provincia dell'Argentina

Bolivia 
 Santiago de Machaca – città capoluogo della Provincia di José Manuel Pando, dipartimento di La Paz.

Brasile 
 Santiago (Brasile) – città brasiliana del Rio Grande do Sul

Capo Verde 
 Santiago (Capo Verde) – un'isola dell'arcipelago di Capo Verde
 Santiago do Cabo Verde – una città dell'isola capoverdiana

Cile 
 Santiago del Cile – capitale del Cile
 Santiago (regione) – regione del Cile

Colombia 
 Santiago, comune nel dipartimento di Norte de Santander
 Santiago, comune nel dipartimento di Putumayo
 Santiago de Tolú, comune del dipartimento di Sucre
 Santiago del Cali, comune nel dipartimento di Valle del Cauca

Costa Rica 
 Santiago, distretto del cantone di Palmares
 Santiago, distretto del cantone di Paraíso
 Santiago, distretto capoluogo del cantone di Puriscal
 Santiago, distretto del cantone di San Rafael
 Santiago, distretto del cantone di San Ramón

Cuba 
 Santiago di Cuba – città e provincia di Cuba

Filippine 
 Santiago – città componente delle Filippine nella Provincia di Isabela
 Santiago – municipalità della provincia di Agusan del Norte
 Santiago – municipalità della provincia di Ilocos Sur

Giamaica 
 Colonia di Santiago – nome alternativo per indicare la Giamaica spagnola
 Santiago de la Vega – antico nome di Spanish Town

Guatemala 
 Santiago Atitlán – comune del dipartimento di Sololá
 Santiago Chimaltenango – comune del dipartimento di Huehuetenango
 Santiago de Guatemala – nome con cui fu nota Antigua Guatemala
 Santiago Sacatepéquez – comune del dipartimento di Sacatepéquez

Messico 
 Santiago – città nello stato federale del Nuevo León
Santiago Tianguistenco – città nello stato federale del Messico

Panama 
 Santiago – comune del Panama

Paraguay 
 Santiago – distretto del dipartimento di Misiones

Perù 
 Santiago (fiume) – fiume del Perù, affluente del Marañón

Portogallo 
 Santiago do Cacém – comune portoghese del distretto di Setúbal
 Santiago – frazione di Lisbona

Repubblica Dominicana 
 Santiago de los Caballeros – città della Repubblica Dominicana situata nella regione del Cibao, capitale economica del paese

Spagna 
 Santiago de Alcántara – comune spagnolo della provincia di Cáceres
 Santiago de Calatrava – comune spagnolo della provincia di Jaén
 Santiago di Compostela – città spagnola della provincia della Galizia
 Santiago de la Puebla – comune spagnolo della provincia di Salamanca
 Santiago del Campo – comune spagnolo della provincia di Cáceres
 Santiago del Collado – comune spagnolo della Provincia di Avila
 Santiago del Teide – comune spagnolo della provincia di Santa Cruz de Tenerife
 Santiago del Tormes – comune spagnolo della provincia di Ávila
 Santiago-Pontones – comune spagnolo della provincia di Jaén
 Santiago – comarca spagnola nella provincia della Coruña

Altro 
 Santiago – nome proprio di persona maschile in prevalenza spagnolo e portoghese, letteralmente "Giacomo"
 Santiago – caracca portoghese